Владимир Стрижевский: Стрижевский, Владимир Сергеевич (род. 1953) — советский футболист, украинский тренер.
 Стрижевский, Владимир Фёдорович (1892—1977) — русский и французский актёр и режиссёр.